Список ссавців Кабо-Верде містить перелік видів ссавців, записаних на території Кабо-Верде (Західна Африка). У список не включені свійські тварини,  забрідлі та регіонально зниклі види.

Із 28 зазначених в таблиці видів, 2 перебувають під загрозою вимирання, 1 є уразливим, для оцінки статусу 12 видів даних недостатньо.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП

Кабо-Верде
Фауна Кабо-Верде